Maglio ima više značenja:
 Maglio, Brescia
 Maglio, Lecco
 Maglio, Mantua
 Maglio, Padova
 Maglio, Treviso
 Maglio, Vicenza